Sultanovići (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Sultanovići (Bugojno, BiH), bivše samostalno naselje u općini Bugojno